Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (1779-1847), reina de Sardenya.
 Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (1806-1878), reina d'Espanya i regent.
 Maria Cristina de Borbó i de Battenberg (1911-1996), infanta d'Espanya i comtessa Marone-Cinzano.
 Cristina de Borbó i de Grècia (1965), infanta d'Espanya.